Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Gigi Fernández che hanno battuto in finale Jill Hetherington e Kathy Rinaldi 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Gigi Fernández (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (semifinali)

 Sandy Collins /  Lori McNeil (semifinali)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1992